Akınoğlu est un nom propre turc.

Étymologie 
Akınoğlu est composé de Akın qui est un prénom et un nom de famille turc , et du suffixe -oğlu qui signifie « fils de ». Akınoğlu signifie donc « fils d’Akın ».

Toponyme 

 , ville turque du district de Taşova de la province d'Amasya.

Patronyme 
Akınoğlu est un nom de famille turc qui signifie « fils d’Akın ».

Voir aussi 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique de très nombreux noms de familles turcs qui signifie « fils de »
 Akıncıoğlu, patronyme turc composé de akin et du suffixe -ci marquant la terminaison d’un nom de métier, qui signifie « faiseur de raid, assaillant », et du suffixe -oğlu qui signifie « fils de » (par ailleurs, Akıncı est un toponyme et un nom de famille turc)

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc